Screen, mot anglais signifiant "écran", peut aussi désigner :

Screen, un single de Natsumi Abe
Screen, une émission de télévision belge sur le cinéma.

mais aussi 

Screen International, un magazine de cinéma 
GNU Screen, un logiciel
Screen Digest, une société 
Jennifer Screen, une joueuse de basket-ball
Store écran, un store monté à l'extérieur protégeant du soleil